Elsinger ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Elsinger (1925–1995), österreichischer Maler
 Friedrich Johann Josef Elsinger (1848–1928), Gesellschafter der österreichischen Firma M. J. Elsinger & Söhne
 Fritz Elsinger (1889–1974), ab 1924 Gesellschafter der österreichischen Firma M. J. Elsinger & Söhne, 1934–1938 Rat der Stadt Wien
 Marie Elsinger (1874–nach 1934), österreichische Theaterschauspielerin
 Mathäus Johann Elsinger (1831 Gründer der österreichischen Firma M. J. Elsinger)
 Milli Elsinger (vor 1893–nach 1906), österreichische Theaterschauspielerin

Siehe auch:
 Elsing
 Elsingen